Nesta lista estão relacionados as 431 comunas do departamento francês de Aube; que pertencem a Região Administrativa da França Grande Leste, que é composta pelos Arrondissement: Bar-sur-Aube, Nogent-sur-Seine, Troyes; que por sua vez estão subdivididos em 17 Cantões: Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Brienne-le-Château, Creney-près-Troyes, Nogent-sur-Seine, Les Riceys, Romilly-sur-Seine, Saint-André-les-Vergers, Saint-Lyé, Troyes-1, Troyes-2, Troyes-3, Troyes-4, Troyes-5, Vendeuvre-sur-Barse.

(CAT) Communauté d'agglomération Troyenne, criada em 2000.
1 de janeiro de 2016, as comunas de Aix-en-Othe, Villemaur-sur-Vanne e Pâlis se fundem para formar a nova comuna de Aix-Villemaur-Pâlis

|}

Aube